Zakręt ist ein polnischer Ortsname:
 Zakręt (Piecki), Ort im Powiat Mrągowski, Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Zakręt (Pułtusk), Ort im Powiat Pułtuski, Woiwodschaft Masowien
 Zakręt (Wiązowna), Ort im Powiat Otwocki, Woiwodschaft Masowien